Ыласын ( — сокол)
 Ыласын (пещера)
 Ыласын (род)
 Ыласынташ ("соколиный камень")